Segerstads socken kan avse:

Segerstads socken, Värmland (Karlstads kommun)
Segerstads socken, Västergötland (Falköpings kommun)
Segerstads socken, Öland (Mörbylånga kommun)
Segersta socken, Hälsingland (Bollnäs kommun)